Porcuna kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pruna (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Porcuna (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Porcuna (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar